Induktion har flere betydninger:
 Induktion (metode) – en slutning fra specialtilfælde til det generelle
 Induktion (matematik) – en teknik der benyttes i nogle matematiske beviser 
Indenfor fysik:
 Elektromagnetisk induktion – et elektromagnetisk fænomen
 Elektrostatisk induktion – et elektrostatisk fænomen